Giovanna I di Borgogna
Giovanna I di Napoli (Giovanna I d'Angiò)
Giovanna I di Navarra
Giovanna I d'Alvernia